L'Open de Malaisie féminin 2022 (ou Malaysian Open 2022) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi PSA World Tour Bronze. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 22 au .

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et deux wild card, Chan Yiwen et Yee Xin Ying.

La finale opose les deux premières têtes de série et c'est Nele Gilis qui s'impse face à Olivia Fiechter.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie masculin 2022
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2022
Squash en 2022
Sport en Malaisie en 2022
Sport en novembre 2022